Kurowice (gromada w powiecie łódzkim)
 Kurowice (gromada w powiecie sokołowskim)